Hasle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Grethe R. Hasle
 Grethe Rytter Hasle